Shuangqing peut être :

 District de Shuangqing, subdivision administrative de la province du Hunan en Chine
 Shuangqing (musique), sorte de luth chinois